Geografie
 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, gemeente in het Franse departement Corrèze
 Port Mathurin, stad op het eiland Rodrigues
 Saint-Mathurin, gemeente in het Franse departement Vendée
 Saint-Mathurin-sur-Loire, een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire

Personen (achternaam)
 Jetty Mathurin (1951), Nederlandse cabaretière
 Mathurin (?-300 AD), Franse exorcist en missionaris en later vereerd als Heilige

Personen (voornaam)
 Mathurin Campbell (1979), Britse zangeres bekend als Shola Ama
 Mathurin Cordier (1479/80-1564), Franse grammaticus en theoloog 
 Mathurin Guitet (1664/65-1745), was ordinaris kapitein van de Friese Admiraliteit
 Mathurin Jacques Brisson (1723-1806), Franse natuuronderzoeker
 Mathurin Moreau (1822-1912), Franse beeldhouwer
 Mathurin Romegas (1525-1581), ridder in de Maltezer Orde

Overig
Le Jardin des Mathurins, Pontoise, schilderij van de Franse impressionistische kunstschilder Camille Pissarro